Tchikhatchev ou Tchikhatchov, en russe : Чихачёв est un patronyme russe. Il est parfois orthographié Tchihatcheff.

 Nikolaï Matveïevitch Tchikhatchev : (1830-1917)- (Николай Матвеевич Чихачёв), Amiral russe, Ministre de la Marine impériale de Russie (1888-1896) ;
 Piotr Tchikhatchov : (1808-1890) - (Пётр Александрович Чихачёв), Scientifique, géographe, géologue et voyageur. Il étudia la géologie, la géographie de l'Altaï, il présida plusieurs expéditions scientifiques dans diverses régions de l'Arménie, du Kurdistan, de la Thrace orientale et de l'Asie Mineure (1884-1891) ;
 Platon Tchikhatchov (1812 - 1892), frère du précédent, voyageur et explorateur ;
 Matveï Nikolaïevitch Tchikhatchiov : capitaine  de la Marine impériale de Russie ;

Sources 

Patronyme russe